fatboy, Fat Boy und Fatboy in drei verschiedenen Schreibweisen bezeichnet:
 die schwedische Rockabilly-Gruppe Fatboy
 der Name der Harley-Davidson "Fat Boy", die 1990 rauskam und 1991 in Terminator 2 ihr Debüt hatte
 "fatboy", ein Chopper, der 2005 erstmals auf der "interbike" in Las Vegas vorgestellt wurde, vom amerikanischen Fahrradhersteller SPECIALIZED
 den Sitzsack "fatboy" des gleichnamigen niederländischen Herstellers
 den Musiker Fatboy Slim